European Masters steht für folgende Sportturniere:

 European Masters (Snooker), Snookerturnier
 European Masters Cup, Tischtenniswettbewerb
 European Masters Games, Veranstaltung mit verschiedenen Sportarten
 European Masters Championships, Schwimmmeisterschaft
 Omega European Masters, Golfturnier